Аконтиасы () — род ящериц семейства сцинковых. Представители рода обитают исключительно в Южной Африке.

Эти сцинки достигают общей длины 26—40 см, хотя в целом большинство представителей этого рода менее 25 см. Эти ящерицы не имеют конечностей. Глаза у них чуть видимые среди многих мелких щитков и покрытые одним неподвижным прозрачным или полупрозрачным веком. Ушное отверстие полностью скрыто под кожей, барабанная перепонка отсутствует. Окраска тела коричневого или зеленовато-серого цвета. На спине имеются мелкие пятна или крапины.

Предпочитают засушливую, почти без растений, местность. Живут на песчаной почве, часто под землёй, где прокладывают ходы вроде дождевых червей.

Питаются небольшими насекомыми, дождевыми червями, многоножками, моллюсками.

Это яйцеживородящая ящерица. В конце лета появляются 3—4 детёныша.

Род включает 25 видов:
 Acontias albigularis
 Acontias aurantiacus
 Acontias bicolor
 короткоголовый аконтиас (Acontias breviceps)
 Acontias cregoi
 Acontias fitzsimonsi
 Acontias gariepensis
 тонкохвостый аконтиас (Acontias gracilicauda)
 Acontias grayi
 Acontias jappi
 Acontias kgalagadi
 линейчатый аконтиас (Acontias lineatus)
 береговой аконтиас (Acontias litoralis)
 капский аконтиас (Acontias meleagris)
 Acontias namaquensis
 Acontias occidentalis
 Acontias orientalis
 Acontias parietalis
 аконтиас Персиваля (Acontias percivali)
 гигантский аконтиас (Acontias plumbeus)
 Acontias poecilus
 Acontias richardi
 Acontias rieppeli
 Acontias schmitzi
 Acontias tristis
 Acontias wakkerstroomensis

Примечания

Литература 
 Lamb, Trip; Sayantan Biswas & Aaron M Bauer (2010). "A phylogenetic reassessment of African fossorial skinks in the subfamily Acontinae (Squamata: Scincidae): evidence for parallelism and polyphyly". Zootaxa 2657: 33–46.
 Cuvier, 1817 : Le rêgne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'historire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée. Vol. 2. Les reptiles, les poissons, les mollusques et les annélides. Déterville, Paris.
Сцинковые